

Шубинська сільська рада — сільське поселення, Барабінський район, Новосибірська область
 Шубинська сільська рада — сільське поселення, Єгор'євський район, Алтайський край